Campionatul republican de handbal feminin categoria A 1960-1961 a fost a treia ediție a eșalonului valoric superior al campionatului național de handbal feminin în 7 jucătoare din România. Competiția a fost organizată de Federația Română de Handbal (FRH) și a fost câștigată de echipa Rapid București, antrenată de Gabriel Zugrăvescu.

Sezonul 1960-1961 al campionatului republican de handbal feminin s-a desfășurat într-o singură serie, cu tur și retur. La finalul competiției, CSM Mediaș și CS Oradea au retrogradat în campionatul de calificare.

Echipe participante 

La ediția 1960-1961 a campionatului republican de categoria A au luat parte 10 echipe:

Tractorul Brașov
Progresul București
Rapid București
Știința București
CSM Mediaș; denumită Record Mediaș până în etapa a X-a; menționată sub numele „CSM (Record) Mediaș” în numărul 3700 al ziarului Sportul Popular, din 10 octombrie 1960.
CS Oradea
CSM Sibiu
Mureșul Târgu Mureș
CSȘ Banatul Timișoara
Știința Timișoara

Sistem 
Spre deosebire de sezonul anterior, care s-a desfășurat în competiții de tip turneu, cu etape raionale, regionale și orășenești, respectiv etape finale, campionatul republican de categoria A din sezonul 1960-1961 s-a disputat într-o singură serie, cu tur și retur, în sistem fiecare cu fiecare.

Clasament  

Valabil pe 11 iunie 1961;

Rezultate în tur 
Programul turului de campionat a fost publicat de ziarul Sportul Popular pe 25 august 1960.

Etapa I

Etapa a II-a

Etapa a III-a

Etapa a IV-a

Etapa a V-a

Etapa a VI-a

Etapa a VII-a

Etapa a VIII-a

Etapa a IX-a

Rezultate în retur 
Programul returului de campionat a fost publicat de ziarul Sportul Popular pe 25 august 1960.

Etapa a X-a

Etapa a XI-a

Etapa a XII-a

Etapa a XIII-a

Etapa a XIV-a

Etapa a XV-a

Etapa a XVI-a

Etapa a XVII-a

Etapa a XVIII-a

Campionatul de calificare 
În etapa interregională a campionatului de calificare pentru categoria A 1961-1962 au participat echipe provenite din etapa anterioară, regională și orășenească. Programul etapei interregionale a campionatului de calificare a fost publicat de ziarul Sportul Popular în numărul 3809 din 20 aprilie 1961.

Echipele au fost împărțite în două serii și au jucat în competiții de tip turneu. Câștigătoarele celor două serii, I.T.B. și ȘSE Petroșani, au promovat în campionatul republican pentru categoria A.

Seria I

Etapa I 

Știința Slatina a stat, neavând adversar în această etapă.

Etapa a II-a

Etapa a III-a

Seria a II-a

Etapa I

Etapa a II-a 

ȘSE Petroșani a stat, neavând adversar în această etapă.

Etapa a III-a

Note 
<div id="note_1">1) Partida a fost inițial programată să se desfășoare pe 28 august 1960, pe terenul Giulești. Deși echipa CSM Sibiu a făcut deplasarea la București, echipa Știința București a absentat, nereușind să se întoarcă în timp util de la un turneu întreprins în R. S. Cehoslovacă. După cum a anticipat cotidianul Sportul Popular, în numărul 3673 din 29 august 1960, echipa bucureșteană a fost penalizată de către Federația Română de Handbal cu scorul de 0–6 pentru neprezentare. Ulterior însă, decizia FRH a fost anulată, iar meciul a fost reprogramat. În final, partida s-a jucat pe 8 mai 1961, la Sibiu.
<div id="note_2">2) Partida a fost inițial programată să se desfășoare pe 28 august 1960, pe terenul Giulești. Deși echipa Record Mediaș a făcut deplasarea la București, echipa Rapid București a refuzat să joace, motivând că lotul său este incomplet, deoarece Anna Stark, una din handbalistele echipei, se afla împreună cu Știința București la un turneu întreprins în R. S. Cehoslovacă.. Cotidianul Sportul Popular, în numărul 3673 din 29 august 1960, a anticipat că echipa bucureșteană va fi penalizată cu scorul de 0–6 pentru neprezentare, însă Federația Română de Handbal a decis ca partida să se dispute la o dată ulterioară. În final, partida s-a jucat pe 8 mai 1961, la Mediaș.
<div id="note_3">3) Începând din această etapă, echipa Record Mediaș este menționată în cronicile sportive sub numele de CSM Mediaș.
<div id="note_4">4) Programată inițial pe 14 mai, partida s-a jucat pe 23 mai 1961.
<div id="note_5">5) În urma rezultatului din această etapă, echipa Rapid București a devenit matematic campionană republicană, nemaiputând fi ajunsă la puncte de celelalte echipe.

Referințe

Bibliografie 
 Colecția ziarului Sportul Popular, numerele 3673 – 3709 (29 august - 25 octombrie 1960), disponibile pentru consultare online la Arcanum.com – pentru turul campionatului
 Colecția ziarului Sportul Popular, numerele 3818 – 3842 (6 mai - 17 iunie 1961), disponibile pentru consultare online la Arcanum.com – pentru returul campionatului
 Colecția ziarului Sportul Popular, numerele 3809 (20 aprilie 1961), 3817 (4 mai 1961), 3821 (11 mai 1961), 3824 (16 mai 1961), 3837 (8 iunie 1961), disponibile pentru consultare online la Arcanum.com – pentru campionatul de calificare
 Colecția ziarului Neuer Weg, numerele 3526 – 3574 (30 august - 25 octombrie 1960), disponibile pentru consultare online la Arcanum.com – pentru turul campionatului
 Colecția ziarului Neuer Weg, numerele 3741 – 771 (9 mai - 13 iunie 1961), disponibile pentru consultare online la Arcanum.com – pentru returul campionatului
 Colecția ziarului Szabad Szó, numerele 204 – 250 (30 august - 22 octombrie 1960), disponibile pentru consultare online la Arcanum.com – pentru turul campionatului
 Colecția ziarului Szabad Szó, numerele 109 – 139 (9 mai - 13 iunie 1961), disponibile pentru consultare online la Arcanum.com – pentru returul campionatului

Sezoanele Ligii Naționale de handbal feminin
1960 în handbal
1961 în handbal